Charles W. Power (1869-?) – imprenditore e politico statunitense
 Charles Power (1878-1953) – hockeista su prato irlandese
 Charles Gavan Power (1888–1968) – politico e hockeista su ghiaccio canadese
 Charles "Charlie" Power (1948) – politico canadese